Thymseide steht für:

 Quendel-Seide, die „kretische“ oder „kleine Thymseide“
 Flachs-Seide, die „große Thymseide“